Покрово-Гагарино — село в Милославском районе Рязанской области, входит в состав Милославского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Мокрая Полотебня в 3 км на запад от райцентра посёлка Милославское.

История 
Покровское в качестве новоселебного села упоминается в окладных книгах 1676 года, где в селе значилась Покровская церковь. В приходе к Покровской церкви состояло первоначально 48 дворов, в 1734 году значилось уже 60 дворов. В 1776 году построена была каменная Покровская церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В XIX — начале XX века село входило в состав Измайловской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 149 дворов.

С 1929 года село являлось центром Покрово-Гагаринского сельсовета Милославского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1957 года — в составе Масальщинского сельсовета, с 2005 года — в составе Милославского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1776).

Примечания 

Населённые пункты Милославского района